Остро́мичский сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 2317 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Остромичский сельсовет включает 20 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Остромичский сельсовет // Кобринский райисполком.
 Остромичский сельский Совет // Туристический Кобрин.